Giudicelli ist der Familienname folgender Personen: 
 Christian Giudicelli (1942–2022), französischer Schriftsteller
 Colette Giudicelli (* 1943), französische Politikerin
 Fernando Giudicelli (1903–1968), brasilianischer Fußballspieler
 Jean-Pierre Giudicelli (* 1943), französischer Pentathlet